Голл () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Голл, Ромен (род. 1995) — американский футболист французского происхождения, полузащитник.
 Голл, Ярослав (1846—1929) — чешский историк и поэт.

См. также 
 Голлы